Юрій Олександрович Гольшанський ( кінець 1510 або початок 1511) — князь роду Гольшанських, урядник ВКЛ.

Життєпис 
Син князя Олександра Юрійовича та його дружини Софії з Хожова, доньки віленського воєводи Олехна з Хожова. В джерелах згаданий у 1502—1510 роках як член Ради панів ВКЛ, крайчий королеви Гелени і намісник вельонський 1502, намісник білицький 1504, крайчий господарський 1507, з жовтня 1508 року воєвода київський. Належав до тих литовських бояр, які відмовились від претензій на окремішність ВКЛ, вірно служили великому князю, за що отримували звання, посади, маєтки. Як батько і стрийко Семен Юрійович, мав прихильність короля, бо отримав посаду воєводи в Києві після бунту князя Михайла Глинського: на посадах залишалися тільки перевірені особи. Помер наприкінці грудня 1510 чи на початку 1511 року.

Якщо і був одружений, то нащадків не мав.

Джерела 
 Kuczyński S. M. Drucki Semen Dymitrowicz // Polski Słownik Biograficzny. — Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1939—1946. — T. V. — S. 399 (reprint).

Посилання 
 КНЯЗІ Гольшанські.

Юрій Олександрович
Воєводи київські
Крайчиї великі литовські